Sitjhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Georg Sijthoff (1853–1927), niederländischer Verleger
 Albertus Willem Sijthoff (1829–1913), niederländischer Verleger

Sijthoff bezeichnet:

 (3201) Sijthoff, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Sitjhoff (Verlag), den von Albertus Willem Sijthoff begründeten Verlag